Morini is de naam van:
Morini (stam), Gallische stam.
Moto Morini, Italiaans motorfietsmerk.